Cresswell Castle ist der Name folgender Burgen im Vereinigten Königreich:

 Cresswell Castle (Northumberland) in England
 Cresswell Castle (Pembrokeshire) in Wales